«Sound of Silence» () — песня австралийской исполнительницы Дэми Им, представляющая страну на конкурсе песни Евровидение 2016; Авторами песни стали Энтони Эгизи и Дэвид Мусумеци. Песня была издана в качестве сингла в цифровом формате и на компакт-диске 11 марта 2016 года звукозаписывающим лейблом Sony Music Entertainment; за день до официальной премьеры произошла утечка песни в Интернет.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Дами Им
Песни Австралии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2016»